Carisma har flere betydninger:
 Carisma Engineering – en tidligere britisk bilfabrikant
 Carisma (kortfilm) – en kortfilm af David Planell
 Mitsubishi Carisma – en bilmodel fra Mitsubishi Motors
 Stena Carisma – en færge benyttet af Stena Line